ASROC (para Anti-Submarine Rocket, foguete anti-submarino) é um sistema míssil antissubmarino desenvolvido pelos Estados Unidos da América, e instalado em mais de 200 navios.
O navio primeiro detecta o submarino utilizando o sonar, e em seguida dispara contra o alvo um míssil ASROC, que possui um torpedo de carga profunda na ponta.
Após o motor do míssil parar, o torpedo separa-se do míssil e abre-se um paraquedas que diminui a velocidade do mesmo até entrar na água. O motor do torpedo então é activado, e o torpedo é guiado até ao alvo por sonar.

Ver também 
 Classe Pará

Mísseis nucleares dos Estados Unidos
Armas antissubmarino dos Estados Unidos na Guerra Fria
Sistemas de lançamento de mísseis guiados navais dos Estados Unidos
Armas navais dos Estados Unidos
Mísseis antissubmarino dos Estados Unidos